Stahel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert A. Stahel (* 1943), Schweizer Politikwissenschaftler
 David Stahel (* 1975), neuseeländischer Militärhistoriker
 Ernst Stahel (1896–1986), Schweizer Physiker
 Florian Stahel (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Gerold Stahel (1887–1955), Schweizer Phytopathologe
 Johann Jacob Stahel (1723–1787), deutscher Buchhändler und Buchdrucker
 Julius Stahel (1825–1912), US-amerikanischer General der Unionsarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Karl von Stahel (1787–1848), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Konrad Stahel (vor 1482–1499), Drucker
 Martin Stahel (* 1944), Schweizer Verlagsmanager
 Michal Stahel (* 1979), slowakischer Cellist
 Rainer Stahel (1892–1955), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Stahel († 1528), deutscher Maler
 Stefan Stahel (* 1962), Schweizer Jazzmusiker
 Walter R. Stahel (* 1946), Schweizer Architekt